Barroquinha kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Barroquinha (kommun), Ceará, 
 Barroquinha (ort), Ceará,